

Patronyme 

 Charles-Pierre Bessières (1792-1854), personnalité politique française ;
 Julien Bessières (1777-1840), son cousin, consul aux Iles Ioniennes ;
 Bertrand Bessières (1773-1821), son cousin, général d'Empire ;
 François Bessières (1755-1825), son frère, général d'Empire ;
 Jean-Baptiste Bessières (1768-1813), son frère,  duc d'Istrie, maréchal d'Empire de Napoléon  ;
 Napoléon Bessières (1803-1867), son fils,  duc d'Istrie et de l'Empire, Pair de France ;
 Charles Bessières (1826-1901), banquier, homme politique et philanthrope suisse.

Toponyme 

 Bessières, commune française de la Haute-Garonne ;
 Pont de Bessières, pont suspendu français de la Haute-Garonne ;
 Pont Bessières, pont suisse du canton de Vaud ;
 Bessières, station suisse du métro de Lausanne.

Autres 

 

Patronyme français